Туйково — название населённых пунктов:

Россия 
 Туйково — деревня в Котласском районе Архангельской области.
 Туйково — деревня в Петушинском районе Владимирской области.
 Туйково — деревня в Мантуровском районе Костромской области.